Ununpentium, oude naam van moscovium, een scheikundig element
 Ulster Unionist Party, politieke partij in Noord-Ierland